Pan European Game Information (PEGI) – ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier
 Pegi – akcesoria rowerowe